Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Roscoe Tanner che ha battuto in finale Brian Gottfried 4-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Harold Solomon (quarti di finale)

  Arthur Ashe (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Pacific Coast Championships 1976